Conus steht für:
 Conus, eine Gattung der Kegelschnecken
 Conus, ein geometrischer Körper, siehe Kegel (Geometrie)
 CONUS, Continental United States oder Contiguous United States
 Sankt Conus, ein Benediktinermönch Ende des 12. Jahrhunderts
 Conus medullaris, siehe Konus-Syndrom
 Conus-Nebel, eine Dunkelwolke im Sternbild Einhorn
 Conus (Forschungsprojekt), ein Forschungsprojekt zum Aufspüren von Neutrinos

Familienname:
 Bastien Conus (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Lev Conus oder Leon Conus (1871–1944), russischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist, siehe Lew Eduardowitsch Konjus

Siehe auch:
 Konus